Mecysmaucheniidae är en familj av spindlar. Mecysmaucheniidae ingår i ordningen spindlar, klassen spindeldjur, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Mecysmaucheniidae 25 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindlar
Mecysmaucheniidae